

Patronyme 

 Adolphe de Leuven (1802-1884), dramaturge, directeur de théâtre et librettiste français.

Toponyme 

 Leuven, ville belge du Brabant flamand ;
 KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), université belge néerlandophone ;
 Leuven, hameau belge  de Lingewaal.

Autres 

 Leuven Bears, club de basket-ball belge.